Gmünder ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gmünder, ein Pseudonym des Dichters Albert Deibele (1889–1972)
 Bruno Gmünder (* 1956), deutscher Schwulenaktivist und Verleger
 Christian Gmünder (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Georg Gmünder (1391–1478), Schweizer Bürgermeister
 Paul Gmünder (1891–1984), Schweizer Maler
 Stefan Gmünder (* 1965), Schweizer Literaturkritiker und Autor

Siehe auch:
 Gemünder
 Gminder